Склад збірної Німеччини на чемпіонаті Європи 2008

Докладніше...Бернд Шнайдер не потрапив на турнір через травму.

Німеччина
Німеччина 2008